Nickelodeon Animation Studio — американская анимационная студия, которая была открыта в 1990 году и принадлежащая телеканалу Nickelodeon. Студия создаёт и создала множество мультсериалов для Nickelodeon и его дочерних каналов, среди которых «Губка Боб Квадратные Штаны», «Волшебные покровители», «Дэнни-призрак», «Аватар: Легенда об Аанге», «Черепашки-Ниндзя» и многие другие.

История

1991—1998: Games Animation 
Студия была основана в 1990 году как «Games Animation». Основателями являются Мэри Харрингтон и Ванесса Коффи. В этом же году были показаны в основном пилотные серии мультсериалов, которые вышли в следующем году. В 1991 году были показаны первые мультсериалы студии — «Даг», «Ох уж эти детки!» и «Шоу Рена и Стимпи». Тем не менее, несмотря на все усилия, отношения стали напряженными в создателем мультсериала «Шоу Рена и Стимпи», Джоном Крисфалуси. Осенью 1992 года, Nickelodeon и Ванесса Коффи уволили Джона Крисфалуси. Nickelodeon утверждал, что его увольнение связано с задержками новых серий и из-за серии «Man’s Best Friend», в которой имеется сцена насилия, где Рен избивает Джорджа Ликвора веслом. В 1992 году аниматор  разрабатывал новый мультсериал для Games Animation. Компания Джо Мюррэя «» и Games Animation арендовали офисное помещение на Вентура бульвар в Студио-Сити, Лос-Анджелес, штат Калифорния для производства этого сериала. Он стал называться «Новая жизнь Рокко» и был показан в 1993 году. Помимо этого во время студии Games Animation были произведены «ААА!!! Настоящие монстры», «Эй, Арнольд!», «КаБлам!» и «Крутые бобры». У студии Games Animation не было официального логотипа. Вместо этого, у каждого мультсериала этой компании был свой логотип.

1998 — наст. время: Nickelodeon Animation Studio 
В 1998 году компания «Games Animation» поменяла название на «Nickelodeon Animation Studio». Помимо названия, студия поменяла местоположение. На данный момент она находится на улице 231 W Olive Ave, в Бербанке. В сентябре 1999 года Nickelodeon открыл новую крупную цифровую анимационную студию в Парамаунт-Плаза в Манхэттене, в которой производство мультсериалов Nick Jr..

В 2016 году Nickelodeon Animation Studio расширилась и стала более крупным студийным комплексом.

Мультсериалы

Основные шоу

Лицензированные мультсериалы

Подкасты шоу

Nicktoons Network

Мультсериалы Nick Jr.

Пилотные серии

Специальные выпуски мультсериалов

Фильмы

См. также 
 Nickelodeon
 Nickelodeon Studios

Примечания 

Мультипликационные студии США
Компании, основанные в 1990 году
Компании, основанные в 1998 году
Nickelodeon